Telmatogeton är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Ignaz Rudolph Schiner 1866. Telmatogeton ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Telmatogeton